Руснаците са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 8 334 141 души, или 17,27 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на руснаците според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 

Численост на руснаците според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Вижте също 
 Население на Украйна

Източници

Външни препратки 

Етнически групи в Украйна
Украйна